Plumpe ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Plumpe (* 1946), deutscher Germanist
 Trine Plumpe (* um 1630; † unbekannt), Opfer der Hexenverfolgung
 Werner Plumpe (* 1954), deutscher Historiker
 Friedrich Wilhelm Murnau (1888–1931), eigentlich Friedrich Wilhelm Plumpe, deutscher Regisseur

Plumpe bezeichnet in der Berliner Umgangssprache:
 eine Wasserpumpe und im Besonderen die Trinkwassernotbrunnen
 den Ortsteil Berlin-Gesundbrunnen
 das Stadion am Gesundbrunnen, eine Sportstätte in Berlin-Gesundbrunnen